Kis János
 Kis János (1770–1846) evangélikus lelkész, költő, író, műfordító, az MTA tagja
 Kis János (1803–1880) levéltáros, másodaljegyző, Békés vármegye főispáni helytartója 
 Kis János (1821–1894) római katolikus plébános
 Kis János (1943) filozófus, politikus
 Kis János (1955–2019) informatikai újságíró, igazságügyi szakértő, távközlési pionír
 Kis János (1985) fordító
 Kis János zenész, a Titkolt Ellenállás egykori tagja
 Kis János tv-riporter, szerkesztő

Kiss János
 Kiss János (1821–1906) református hittanár
 Kiss János (1846–1920) jog- és államtudományi doktor, MÁV-igazgatóhelyettes
 Kiss János (1849–1901) római katolikus plébános
 Kiss János (1857–1930) filozófus, egyházi író, eszperantista, pápai prelátus, egyetemi tanár, az Aquinói Szent Tamás Társaság alapító-elnöke, a magyar újskolasztikus bölcselet úttörője
 Kiss János (1883–1944) katonatiszt, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának katonai vezetője
 Kiss János (1909) sakkfeladványszerző
 Kiss János (1923–2018) kanonok, nagyprépost, országgyűlési képviselő (1985–1990)
 Kiss János (1933–2018) erdélyi magyar író
 Kiss János (1936–1993) labdarúgó (Bp. Honvéd, Csepel, Komlói Bányász, VM Egyetértés)
 Kiss János (1939–2018) erdélyi magyar fotográfus
 Kiss János (1940–2010) sebészprefesszor
 Kiss János (1941–1993) romániai magyar újságíró
 Kiss János (1947) kémikus, egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem)
 Kiss János (1952) válogatott labdarúgó
 Kiss János (1959) Kossuth-díjas balettművész
 Kiss János békéscsabai labdarúgóedző, egykor a Békéscsaba 1912 Előre SE vezetőedzője
 Kiss János (1967) jogász, politikus

hasonló nevűek

 Kiss Jancsi (1863–1932) cigányprímás, hegedűművész
 Kiss János Botond (1941) biológus, tudományos kutató
 Kiss János Péter (1970) geográfus
 Kiss Ernő János (1855–1930) főreáliskolai tanár